Behind the Scenes (englisch für Hinter den Kulissen) steht für:

 Behind the Scenes, Synonym für Making-of, Blick hinter die Kulissen einer Film- oder Musikproduktion
 Behind the Scenes (Band), deutsche Rockgruppe
 Behind the Scenes (1908), US-amerikanischer Kurzfilm von D. W. Griffith 
 Behind the Scenes (1914), US-amerikanischer Film von James Kirkwood 
 Behind the Scenes (US-Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie 
 Behind the Scenes (kanadische Fernsehserie), kanadische Dokumentar-Fernsehserie

Behind the Scene steht für:
 Behind the Scene, Musikalbum (1983) von Reba McEntire

Siehe auch:
 Hinter der Leinwand (Originaltitel Behind the Screen), US-amerikanischer Film von Charlie Chaplin (1916)